Захаровское:

Россия 
 Захаровское — бывшее село в Медынском районе Калужкой области.
 Захаровское — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Захаровское — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Захаровское — село в Камышловском районе Свердловской области.

Украина 
 Захаровское — посёлок, Сумский район, Сумская область
 Захаровское — село, Лозовский район, Харьковская область

См. также 
 Захаровское сельское поселение
 Сельское поселение Захаровское